Иван Георгиевич Лазутин (2 ноября 1923, Тамбовская губерния — 8 ноября 2010, Абрамцево, Московская область) — русский советский писатель и драматург.

Биография 
Родился (2 ноября 1923 в селе Пичаево Тамбовской губернии (ныне — с. Пичаево, районный центр в Тамбовской области) в крестьянской семье. В начале 1930-х годов семья переехала в Сибирь, на родину матери. 

Отец Георгий Петрович Лазутин, рабочий-стахановец, окончивший два класса церковно-приходской школы, в 1937 г. был арестован (реабилитирован посмертно в 1956 году). 

В 1941 году Иван Лазутин окончил школу в  Новосибирске и был призван на флот. Служил на Тихоокеанском флоте рядовым матросом на островах Японского моря. 

Осенью 1943 года был направлен на фронт Великой Отечественной войны; в 1943—1944 годах солдатом огневого взвода в гвардейских миномётных частях участвовал в боях на 1-й Белорусском и 2-й Белорусском фронтах.

В 1945 году окончил 2-е гвардейское миномётное училище.

После войны Иван Лазутин поступил на юридический факультет Московского государственного университета, который окончил в 1951 году. Поступил в аспирантуру. После её окончания в течение четырёх лет работал преподавателем логики и психологии в Московской юридической школе, а также вёл семинар философии в вечернем университете марксизма-ленинизма.

Член Союза писателей СССР, работал в аппарате Союза.

Умер 8 ноября 2010 года в поселке Абрамцево Московской области.

Творчество 
Ещё студентом работал в литературной студии, руководимой В. А. Луговским.

Основная тема произведений И. Лазутина — доблестный трудовой и ратный подвиг советского народа, актуальные проблемы современности — воспитание подрастающего поколения, становление характера молодого человека, укрепление законности и правопорядка и др.

Автор повестей и романов:
 Сержант милиции (1957);
 Суд идет (1962) - о работе следователя в условиях сталинских репрессий в послевоенные годы, роман посвящён памяти репрессированного отца писателя;
Черные лебеди - вторая книга трилогии "Суд идет", опубликована в журнале "Байкал" в 1964-1965 гг.;
Высота;
 Матросская тишина;
 Крылья и цепи третья книга трилогии "Суд идет";
 Тысяча первый поединок (1971);
 Родник пробивает камни (1974);
 Обрывистые берега (1982—1986);
 В огне повенчанные (1984).

В начале 2000-х годов Иван Лазутин издал двухтомник воспоминаний «Судьбы крутые повороты».

Произведения И. Лазутина переведены на ряд языков СССР и мира, в том числе на английский.

Драматургия и кинематограф 
Иван Лазутин — автор пьес:
 «Иду на исповедь …» (постановка 1962),
 «Судьба актрисы» (1968),
 «В графе „Отец“ — прочерк» (постановка 1976),
 «Круги замыкаются» (1979)

По повести «Сержант милиции» в 1974 г. на «Ленфильме» был снят трёхсерийный фильм с участием Алексея Минина, Татьяны Веденеевой, Олега Янковского и других известных артистов (действие произведения перенесено в 1970-е гг.). Также по данной повести сам Иван Лазутин написал пьесу, которая в 1959—1970-х гг. широко шла в театрах СССР.

Награды и премии 
 В 1955 г. на Всесоюзном конкурсе художественных произведений о работниках советской милиции (конкурс проводился Союзом советских писателей совместно с Министерством внутренних дел Союза ССР) повесть «Сержант милиции» получила премию.
 На Всесоюзном конкурсе произведений художественной прозы о современном советском рабочем классе роман «Родник пробивает камни» был удостоен премии Союза писателей СССР и ВЦСПС.

Примечания

Ссылки 
 Лазутин Иван Георгиевич
 ОЗП 

Выпускники юридического факультета МГУ
Члены Союза писателей СССР
Писатели-соцреалисты
Авторы детективной прозы